Еле́на Анато́льевна Задоро́жная (3 декабря 1977, Усть-Кут, Иркутская область) — российская бегунья, специализирующаяся в беге на 3000, 5000 метров и 3000 метров с препятствиями.

Достижения

Персональные достижения 
 800 метров — 2:02.31 мин (1999)
 1500 метров — 3:59.94 мин (2002)
 Миля — 4:21.57 мин (2004)
 3000 метров — 8:25.40 мин (2001)
 5000 метров — 14:40.47 мин (2001)
 3000 метров с препятствиями — 9:32.41 мин (2005)

Ссылки 
 
 Профиль ВФЛА
 
 Елена Задорожная на сайте ВФСО «Локомотив»

Бегуны на длинные дистанции России
Бегуны на средние дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике